Jay Thurman is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door acteur Peter Krause.

Hij heeft maar in twee afleveringen mee gespeeld.

Jay komt terug op bezoek naar Beverly Hills, hij was vroeger de baas vand de krant en kent Andrea Zuckerman nog daarvan.
Ze worden verliefd en krijgen een relatie, hier wordt Brandon Walsh jaloers op en probeert Andrea te verleiden.
Hij kust Andrea en zij wordt nu boos en zegt dat Brandon te laat is.

Jay vraagt Andrea om mee te gaan naar een conventie van een presidents kandidaat, het is wel van de Republikeinse Partij, terwijl Andrea lid is van de democratische partij.
Eerst zet ze hier vraagtekens bij of ze dat moet doen maar besluit het toch te doen.
Brandon probeert op haar gevoel in te praten dat ze niet iedereen in de steek kan laten.
Andrea wil doorzetten maar besluit toch om te blijven en vertelt Jay dit, hij kan dit moeilijk accepteren maar hij gaat wel.

Hier verlaat Jay de serie

Personage uit Beverly Hills, 90210